Кува́ев — фамилия.

Известные носители 
 
 Куваев, Андрей Валерьевич (род. 1983) — российский парафутболист.
 Куваев, Владимир Борисович (1918—2009) — советский и российский ботаник.
 
 Куваев, Платон Павлович (1918—1991) — передовик советского производства, Герой Социалистического Труда.
 Куваев, Хазрет Шабанович (1958) — советский дзюдоист.

